Аранча Санчез Викарио је освојила турнир. У финалу је победила Штефи Граф резултатом 7:6, 3:6, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD4-team01= М. Селеш
| RD4-seed01=
| RD4-team02=
| RD4-seed02=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score02-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score02-2=2
| RD3-team01=
| RD3-seed01=4
| RD3-team02= М. Селеш
| RD3-seed02=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score02-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-team03= Џ-Е. Фол
| RD3-seed03=
| RD3-team04= С. Слоун
| RD3-seed04=16
| RD3-score03-1=6
| RD3-score04-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score04-2=1
| RD2-team01={{nowrap| З. Гарисон Џексон}}
| RD2-seed01=4
| RD2-team02= К. Каверцазио
| RD2-seed02=
| RD2-score01-1=5
| RD2-score02-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score02-3=2
| RD2-team03= М. Селеш
| RD2-seed03=
| RD2-team04= Ш. Мартин
| RD2-seed04=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score04-1=0
| RD2-score03-2=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-team05= Џ-Е. Фол
| RD2-seed05=
| RD2-team06= А. Виљагран
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=61
| RD2-score06-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-team07= К. Моте Жобкел
| RD2-seed07=WC
| RD2-team08= С. Слоун
| RD2-seed08=16
| RD2-score07-1=1
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score08-2=6
| RD1-team01=

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1989.